Tändler oder Taendler steht für:
 Tändler, im bairisch-österreichischen Sprachraum eine alte Bezeichnung für einen Klein- oder Wanderhändler, siehe Tand

Personen:
 August Robert Tändler (1850–1902), deutscher Reichsgerichtsrat
 Marika Tändler-Walenta (* 1984), deutsche Soziologin und Politikerin (Die Linke), MdL
 Richard Taendler (1868–1909), deutscher Verleger